Steiger steht für:

 Steiger (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Steiger (Bergbau), Aufsichtsperson im Bergbau
 Steiger Award, Preis in der Rhein-Ruhr-Region
 Steiger oder Hubsteiger, siehe Hubarbeitsbühne
 Steiger oder Speiser, Begriff aus der Gießereitechnik
 Steiger (Automobilhersteller), ehemaliger schwäbischer Automobilhersteller
 Steiger (Traktorenhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Traktorenhersteller
 Steiger, schwimmender Schiffsanleger in der Binnenschifffahrt, siehe Schwimmanleger
 Steiger, Bezeichnung für den Versfuß Jambus
 Steiger (Band), belgisches Jazztrio
 Steiger (Patrizierfamilie, mit dem schwarzen Bock), Berner Patrizierfamilie
 Steiger (Patrizierfamilie, mit dem weissen Bock), Berner Patrizierfamilie
 Steiger (Feuerwehr), historische Bezeichnung für Mitglieder der Feuerwehr

geographische Objekte:
 Steiger (Bessenbach), Ortsteil der Gemeinde Bessenbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Steiger oder Steigerwald (Erfurt), Höhenzug bei Erfurt, Thüringen
 Steiger (Heubach) (527,1 m), Berg in der Rhön bei Heubach (Kalbach), Landkreis Fulda, Hessen
 Steiger (Keilhau) (502,1 m), Berg bei Keilhau (Rudolstadt), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Steiger (Ufhausen) (446,0 m), Berg in der Rhön bei Ufhausen (Eiterfeld), Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Steigerlied
 Steiger-Riesenrad
 Björn-Steiger-Stiftung
 Staiger
 Steigert
 Steigner